Хосе́ Мари́я Баке́ро Эскуде́ро (; ) — испанский футболист, полузащитник. В настоящее время — тренер. Начинал свою карьеру как нападающий, но впоследствии переквалифицировался в атакующего полузащитника. Отлично играл обеими ногами. Проведя основную часть своей 17-летней карьеры в «Реал Сосьедаде» и «Барселоне», Бакеро сыграл в Ла Лиге 483 матча, в которых забил 139 голов. В конце 1990-х начал тренерскую карьеру.

Карьера

Клубная 
До 1980 года играл в молодёжном клубе «Реал Сосьедад». Дебютировал за основной состав 16 сентября в игре с «Валенсией». Отыграл за клуб 8 сезонов. Вместе с командой Бакеро стал двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В 1988 году его пригласили в «Барселону», где он играл с бывшими одноклубниками Чики Бегиристайном и Луисом Лопесом Рекарте. В составе «Барселоны» он стал победителем Лиги чемпионов. В очередной раз стал обладателем Суперкубка Испании и многих других трофеев. Завершил карьеру в мексиканском клубе «Веракрус» в возрасте 34-х лет.

В сборной 
Дебют игрока в сборной Испании состоялся 14 октября 1987 года в игре со сборной Австрии. 18 ноября того же года он забил три мяча в ворота сборной Албании. Участвовал в чемпионате Европы 1988 года и чемпионатах мира 1990 и 1994 года.

Голы за сборную

Тренерская 
Став тренером, Бакеро тренировал мексиканский клуб «Пуэбла». Проработал там в качестве тренера он недолго. Через 6 лет его назначают главным тренером «Малаги B». В 2005 году стал директором клуба «Реал Сосьедад», а через год — главным тренером. На посту главного тренера провёл 7 игр и был уволен. После небольшого перерыва Бакеро возглавил «Полонию». 13 сентября 2010 года после множества поражений он был уволен.

3 ноября 2010 года стал главным тренером «Леха». Дебютировал в качестве тренера клуба в матче против английского «Манчестер Сити» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА. Для Бакеро матч выдался удачным, его команда победила со счётом 3:1.

Однако в целом под его руководством команда не достигла никаких успехов, а после очередного крупного поражения от «Руха» 25 февраля 2012 года он был уволен с поста главного тренера.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 «Реал Сосьедад»
 Чемпион Испании: 1980/81, 1981/82
 Обладатель Кубка Испании: 1986/87
 Обладатель Суперкубка Испании: 1982

 «Барселона»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1991/92
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1988/89, 1996/97
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1992
 Обладатель Кубка Испании: 1989/90, 1996/97
 Чемпион Испании: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94
 Обладатель Суперкубка Испании: 1991, 1992, 1994, 1996

Личная жизнь 
Бакеро является вторым ребёнком в семье. Его старший брат Сантьяго — также футболист, нападающий. Он выступал за «Реал Сосьедад», «Эркулес» и «Паленсию». Младший брат Хон — тоже в прошлом футболист, нападающий и воспитанник «Барселоны». В 2009 году Хон входил в тренерский штаб «Полонии», которую тренировал Хосе Мари Бакеро.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте bdfutbol.com
 Статистика на сайте rsssf.com

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Веракрус»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Пуэбла»
Тренеры ФК «Атлетико Малагеньо»
Тренеры ФК «Реал Сосьедад»
Тренеры ФК «Полония» Варшава
Тренеры ФК «Лех»
Тренеры ФК «Хуан Аурич»